Come le foglie, opera teatrale di Giuseppe Giacosa
Come le foglie, film diretto da Gennaro Righelli (1916)
Come le foglie, film diretto da Mario Camerini (1934)
Come le foglie, film TV diretto da Franco Brogi Taviani (2010)
Come le foglie, poesia scritta da Mimnermo (670 a.C.)
Come le foglie, gruppo folk/rock attivo negli anni '70.